Vopnafjörður – miasto we wschodniej Islandii
 Vopnafjörður – fjord na wschodnim wybrzeżu Isandii

Zobacz też 
 Port lotniczy Vopnafjörður